Третий Кубок Спартака проходил  с 5 по 11 августа 1996 года в г. Москва во Дворце спорта «Сокольники». В турнире приняли участие 6 команд: «Звезды России», «Спартак», «Акрони Есенице» (Словения), «Лада», «Металлург» Мг,  ЦСКА. Все команды были разбиты на две группы. По две лучшие команды выходили в полуфинал. Завершился Кубок матчем за третье место и финалом. Победителями турнира стали «Звезды России», победившие в финале тольяттинскую «Ладу» 7:4.

Матчи

Группа «А»

Группа «В»

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Лучшие игроки

Матч памяти Анатолия Тарасова 

"Ветераны России": Сидельников, Хабибуллин, Зингер, В. Васильев - Китаев, Старшинов - Шадрин - Шалимов, Первухин - Билялетдинов, А.Голиков - С.Карпов - Кожевников, Гусев - Лутченко, Анисин - Лебедев - Бодунов, Фоменков - Блинов - Сапелкин.

"Звезды России": Хабибуллин (Сидельников), Стельнов - Фетисов, Козлов - Фёдоров - Ларионов, Уваев - Микульчик, Борщевский - Ковалёв - Могильный, Наместников - Твердовский, Зелепукин - Семак - Коваленко, Назаров - Николишин - М. Васильев, Белов.

См. также 

 Кубок Спартака
 Дворец спорта «Сокольники»

Ссылки 

 http://www.sport-express.ru/newspaper/1996-08-03/8_2/
 http://www.sport-express.ru/newspaper/1996-08-06/1_4/
http://www.sport-express.ru/newspaper/1996-08-07/1_7/
http://www.sport-express.ru/newspaper/1996-08-08/1_7/
http://www.sport-express.ru/newspaper/1996-08-10/?view=page

Август 1996 года
1996 год в хоккее
Кубок Спартака
Хоккей